Портфе́ль (от  — порт, арка, люк  — листы бумаги):
 Портфель — сумка, для деловых либо частных бумаг, писем и письменных принадлежностей, большой бумажник (не современное значение).
 Портфе́ль — управленье каким-либо министерством, см. ниже Министр без портфеля.
 Портфель — совокупность инвестиционных вложений юридического или физического лица.
 Портфель — программный компонент системы Microsoft Windows, предназначенный для хранения и синхронизации набора файлов.

См. также 
 Портфель проектов — набор проектов, программ проектов и других работ, объединённых вместе для достижения более эффективного управления.
 Страховой портфель — совокупная ответственность страховщика или перестраховщика по всем действующим договорам страхования или перестрахования.
 Кредитный портфель — совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определённую дату.
 Министр без портфеля — член правительства, который не руководит министерством.